El Masters de Roma 2011, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2011 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 68a edició del torneig es va disputar entre el 7 i el 15 de maig de 2011 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El serbi Novak Đoković va guanyar el setè títol de la temporada, essent també el segon a Roma després del títol de 2008. Aquest títol representava el quart Masters 1000 de la temporada, tots ells enfrontant-se al número de rànquing mundial, l'espanyol Rafael Nadal. Amb aquesta victòria va allargar la seva ratxa a 37 victòries consecutives durant el 2011, sent encara imbatut.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011